(auch: ; türkisch für „gegrilltes oder gebratenes Fleisch“ von gleichbedeutend persisch und ) wird als Bezeichnung verwendet für:
 Kalbfleisch in rechteckige Stücke geschnitten und gegrillt (ursprünglich)
 im Deutschen als Kurzbezeichnung für Döner Kebab

verschiedene orientalische Fleischgerichte (auch Kabab, Kabob):
 Iskender Kebap, eine Variante des Döner Kebap
 Adana Kebap, ein Hackfleischgericht aus der türkischen Stadt Adana
 Şiş Kebap (Schisch Kebab), ein traditioneller Grillspieß der türkischen und arabischen Küche aus mariniertem Lammfleisch, Tomaten und Paprika
 Tschelo Kabāb, das Nationalgericht Irans mit am Spieß gegrilltem mariniertem Lammfleisch
 Dschudsche Kabāb, persischer Hähnchenspieß
 gösh kawap, Hammelfleischstücke am Spieß, ein Gericht, das in China häufig den Uiguren zugeordnet wird, siehe daher Uiguren #gösh kawap

Filmtitel:
 Kebab Connection, deutsche Filmkomödie (2005)
 Kebab mit Alles, österreichischer Fernsehfilm von Wolfgang Murnberger (2011)
 Kebab extra scharf!, österreichischer Fernsehfilm von Wolfgang Murnberger (2017)

Siehe auch:
 Ćevapčići, Hackfleischröllchen
 Kebabnorsk, eine Jugendsprache
 Silver Shish Kebab in Sydney